Zawody Pucharu Świata w biathlonie w Ruhpolding były piątymi w sezonie 2019/2020 w tej dyscyplinie sportu. Konkurencje rozegrane zostały w dniach 15–19 stycznia 2020. Rywalizacja odbyła się w sprincie, sztafecie i biegu pościgowym.

Program zawodów

Podium

Mężczyźni

Kobiety

Wyniki

Sprint kobiet

Sprint mężczyzn

Sztafeta kobiet

Sztafeta mężczyzn

Bieg pościgowy kobiet

Bieg pościgowy mężczyzn

Bibliografia 
 

2019 w Niemczech
Biathlon w Niemczech
Puchar Świata w biathlonie 2019/2020
Sport w Bawarii